Die American League Wild Card Series 2022 waren zwei Best-of-Three-Playoff-Serien in der Major League Baseball (MLB), in denen die teilnehmenden Teams der  American League Division Series 2022 (ALDS) ermittelt wurden. Beide Wild Card-Serien begannen am 7. Oktober, wobei Spiel 2 für den 8. Oktober angesetzt war.

Die Cleveland Guardians besiegten die Tampa Bay Rays, um in die ALDS gegen die New York Yankees einzuziehen und die Seattle Mariners besiegten die Toronto Blue Jays, um in die ALDS gegen die Houston Astros einzuziehen.

Hintergrund 
Am 10. März änderte die Major League Baseball zum ersten Mal seit 2012 die Struktur der Postseason und fügte in jeder Liga ein sechstes Team zur Postseason hinzu. Die MLB fügte außerdem eine Wild-Card-Serie hinzu, in der der am niedrigsten gesetzte Divisionssieger und drei Wild-Card-Teams (die jeweils nach den Ergebnissen der regulären Saison gesetzt sind) eine Best-of-Three-Wild-Card-Serie spielen, wobei das höher gesetzte Team alle drei Spiele austrägt. Der Drittplatzierte spielt gegen den Sechstplatzierten, der Viertplatzierte gegen den Fünftplatzierten. Dadurch erhalten die beiden Erstplatzierten jeder Liga ein Freilos für die Division Series. Die Struktur der Postseason ähnelt dem Format, das die MLB im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie vorübergehend verwendete; allerdings gab es 2020 keine Erstrunden-Freilose für die beiden Erstplatzierten.

Weiterer Verbleib in der Postseason 
Siehe Hauptartikel: MLB 2022, NLWC 2022, ALDS 2022, NLDS 2022, ALCS 2022, NLCS 2022, World Series 2022

Spielzusammenfassungen

Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays 
Cleveland gewann die Serie 2–0.

Toronto Blue Jays vs. Seattle Mariners 
Seattle gewann die Serie 2–0.

Cleveland Guardians vs. Tampa Bay Rays

Spiel 1 
Freitag, 7. Oktober 2022, 12:07 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Zuschauer: 30.741

Spiel 2 
Samstag, 8. Oktober 2022, 12:07 EDT im Progressive Field in Cleveland, Ohio

Zuschauer: 34.971

Toronto Blue Jays vs. Seattle Mariners

Spiel 1 
Freitag, 7. Oktober 2022, 16:07 EDT im Rogers Centre in Toronto, Ontario

Zuschauer: 47.402

Spiel 2 
Samstag, 8. Oktober 2022, 16:07 EDT im Rogers Centre in Toronto, Ontario

Zuschauer: 47.156

Einzelnachweise 

2022
Baseball 2022
Sportveranstaltung in Cleveland
Sportveranstaltung in Toronto
Baseball (Vereinigte Staaten)
Baseball (Kanada)
Cleveland Guardians
Tampa Bay Rays
Seattle Mariners
Toronto Blue Jays